Појам Рибе може да се односи на:
 Рибе, животиње
 Риба, стрип
 Рибе (сазвежђе), сазвежђе које се налази између сазвежђа Водолије на западу и Овна на истоку
 Рибе (астролошки знак), знак у хороскопу
 Рибе (град), град у Данској
 Рибе (Порденоне), је насеље у Италији у округу Порденоне, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Рибе (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт

de:Fish
eo:Fiŝoj (apartigilo)
he:דגים (פירושונים)
lb:Fësch (Homonymie)